ISO 3166-2:TO — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Королевству Тонга.
Стандарт охватывает пять округов. Каждый код состоит из двух частей: кода ISO 3166-1 для Тонга — TO и двухсимвольного номера, записанных через дефис.

Геокоды округов Тонга являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — TO, присвоенного Тонга в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды первого уровня для Тонга 
Геокоды 5 округов административно-территориального деления Тонга.

Геокоды пограничных для Тонга государств 
 Самоа ISO 3166-2:WS (на севере (морская граница)),
 Ниуэ ISO 3166-2:NU (на востоке (морская граница)),
 Фиджи ISO 3166-2:FJ (на западе (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Тонга

Ссылки 
 Геокоды административно-территориального деления Тонга 

2:TO
 
Списки:Тонга